

Astronomia 
 M53  – ammasso globulare visibile nella costellazione della Chioma di Berenice

Trasporti 
 M53  – autostrada britannica da Chester a Birkenhead
 M53 – autostrada russa "Baikal" Novosibirsk – Irkutsk